Kérdezzǃ Felelek, televíziós műsor Egri János vezetésével a Magyar Televízióban 1989-től 1997-ig.
Kérdezzǃ Felelek,  egy papíralapú társasjáték a televíziós műsor alapján
Kérdezzǃ Felelek, a televíziós műsor internetes interaktív változata